Basar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Bāsār, ort, Arunachal Pradesh, West Siang,

Kina
Basar (sockenhuvudort i Kina, Qinghai Sheng, lat 33,73, long 100,60)

Se även
Basar
Birger Jarls basar
Gostinyj dvor
:Kategori:Basarer

Robotskapade Indienförgreningar